William Larned ha battuto George Wrenn per 6–3, 6–2, 6–2 nella finale del torneo degli sfidanti. Il detentore del titolo Malcolm Whitman ha battuto nel challenge round William Larned per 6–4, 1–6, 6–2, 6–2.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1900